Поліб ()

 коринфський володар, що всиновив Едіпа ;

 цар єгипетських Фів, у якого гостювали, повертаючись із-під Трої, Менелай та Єлена, занесені до Єгипту.

Див. також 
 Поліб, 20-й цар Сікіона, дід Адраста.

Література 
 Словник античної міфології. — : Наукова думка, 1985. — 236 сторінок.

Персонажі давньогрецьких міфів